Aysami (auch Aissami; ) ist der Familienname folgender Personen:

 Shibli al-Aysami (* 1925), syrischer Politiker (Baath-Partei)
 Tareck El Aissami (* 1974), venezolanischer Politiker

Familienname